En herre i frack kan syfta på

 En herre i frack (teaterpjäs) – en pjäs ursprungligen skriven av Andre Picard och Yves Mirande, finns även i bearbetadning av Seymour Hicks, originaltitel L'homme en habit.
 En herre i frack (film, 1927) –en  stumfilm med Louise Brooks baserad på pjäsen, originaltitel Evening Clothes
 En herre i frack (film, 1942) – en dansk film från 1942 i regi av Bodil Ipsen, originaltitel En herre i kjole og hvidt
 En herre i frack (sång) – musik Johnny Bode och text Hasse Ekman, förknippas med Gösta Ekman